Флаг муниципального образования «Город Когалы́м» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его населения, прав самоуправления и, наряду с основным муниципальным символом — гербом города, является официальным символом города Когалым.

Флаг утверждён 29 сентября 1998 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 279.

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равновеликие части — синюю и зелёную; одна пятая часть полотнища у древка выделена в виде чередующихся вертикальных полос — трёх белых и двух синих, при этом синие полосы вдвое шире белых».

Символика 
Символика флага города воспроизводит символику герба города в сокращённом виде.

Две части синего и зелёного цветов, обозначают принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу (эти же цвета — символы обилия рек, озёр и лесов).

У древка, на белой полосе (символ чистоты и невинности никем ранее не тронутых земель), синие полосы, обозначающие две реки: Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун, между которыми расположен город.

Примечания